Multicrustacea – nadgromada i klad stawonogów, tradycyjnie zaliczanych do skorupiaków, obejmujący: pancerzowce, widłonogi, Thecostraca i Tantulocarida.

Tworzenie przez pancerzowce, widłonogi, Thecostraca i Tantulocarida jest wykazywane przez większość współczesnych molekularnych analiz filogenetycznych. Jego monofiletyzm potwierdzają m.in. wyniki: Regiera i innych z 2005, Regiera i innych z 2010, von Reumonta i innych z 2012, Oakleya i innych z 2013, Schwentnera i innych z 2017, Schwentnera i innych z 2018 oraz Lozano-Fernandeza i innych z 2019. Nazwę Multicrustacea wprowadzili dla niego Regier i współpracownicy w pracy z 2010. Zastosowany został w randze nadgromady w systematyce używanej m.in. w World Register of Marine Species. Najczęściej nowoczesne analizy jako grupę siostrzaną dla Multicrustacea wskazują Allotriocarida, z którymi tworzą one klad Altocrustacea. Takie wyniki uzyskali: von Reumont i inni w 2012, Oakley i inni w 2013, Schwentner i inni w 2017 oraz Lozano-Fernandez i inni w 2019. W wynikach Regiera i innych z 2010 Multicrustacea zajęły pozycję siostrzaną względem skrzelonogów, a w wynikach Rota-Stabelliego i innych z 2013 w ogóle nie zostały rozpoznane.

Według dwóch z czterech kladogramów uzyskanych przez von Reumonta i innych z 2012 oraz wyników Oakleya i innych z 2013, Schwentnera i innych z 2017 oraz Lozano-Fernandeza i innych z 2019 widłonogi, Thecostraca i Tantulocarida tworzą klad Hexanauplia siostrzany dla pancerzowców. Według wyników Regiera i innych z 2005, Regiera i innych z 2010, Rota-Stabelliego i innych z 2013 oraz w dwóch pozostałych kladogramów uzyskanych w analizie von Reumonta i innych z 2012 pancerzowce, Thecostraca i Tantulocarida tworzą klad Communostraca, siostrzany dla widłonogów.

Przypisy 

Skorupiaki